Хольгер Норман-Хансен (; 2 января 1899 — 26 марта 1984, Мальта) — датский шахматист.

Чемпион Дании 1939 г. (после дополнительного матч-турнира). Бронзовый призёр чемпионата Дании 1938 г.

В составе сборной Дании участник неофициальной (1936 г.) и двух официальных (1927 и 1928 гг.) шахматных олимпиад. На 1-й Олимпиаде в Лондоне (1927) вместе с командой завоевал серебряную медаль и показал лучший результат в личном зачёте.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании